Яровщина может означать:
 Яровщина — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Яровщина — деревня, Алёховщинское сельское поселение, Лодейнопольский район Ленинградской области.
 Яровщина — деревня, Доможировское сельское поселение, Лодейнопольский район Ленинградской области.